«Шалтай-Болтай» () — третий эпизод второго сезона сериала «Доктор Хаус».

Содержание 

Кадди возвращается с пробежки и встречает рабочего, которого наняла ремонтировать крышу, Альфредо. Кадди вызывает скорую и сопровождает Альфредо в больницу. Она замечает, что у её рабочего посинели два пальца на правой руке. В больнице Хаус предлагает версию ДВС-синдрома, поэтому приказывает сделать МРТ грудной клетки и проверку на ДВС. Стейси советует Кадди держаться подальше от Альфредо, так как видит, что та чувствует вину. Кадди очень обеспокоена, потому что знает, что парень может потерять руку, а из-за этого и способность работать. 

Альфредо требует выписки, чтобы вернуться на работу. Чейз замечает, что третий палец на правой руке также начал синеть. В результате прописанного Кадди препарата у Альфредо парализует всю правую сторону тела. У него произошло кровоизлияние в мозг. Альфредо отправляют в нейрохирургию. После операции Кэмерон обследует Альфредо. Он может двигать правой рукой, однако у него начинается кашель. На рентгене Кэмерон замечает легочный инфильтрат, также у пациента повышается температура, а пальцы на руке продолжают синеть. Хаус, Уилсон и Чейз отправляются обыскивать дом Кади. В это время Кадди с Кэмерон проверяют жилище Альфредо.

В доме Альфредо Кэмерон замечает крысу. Кадди делает вывод: стрептококки. Но в доме Кадди Хаус находит аспергилл на трубе раковины. Несмотря на рентген Кадди соглашается, что, скорее всего, у Альфредо грибковая пневмония. Пациенту должны дать амфотерицин, который имеет вылечить аспергиллез. Однако эти лекарства опасны для Альфредо.

При проверке состояния пациента брат Альфредо говорит Кэмерон, что он не мочился со вчерашнего дня. Кэмерон сообщает Хаусу, что лечение разрушило парню почки. Команда врачей делает анализы на различные инфекционные болезни, однако все они дают отрицательный результат. Впоследствии Хаус замечает, что правая рука Альфредо начинает гнить. Хаус хочет ампутировать руку, но Кадди против этого. Со временем она соглашается и сообщает новость Альфредо. После ампутации пальцы на другой руке Альфредо также начинает синеть. 

Кадди, Хаус, Кэмерон, Форман и Чейз перебирают все варианты, однако ни один из них не помогает определить болезнь парня. Хаус предполагает, что Альфредо мог заразиться орнитозом. Но у него нет попугаев. Хаус спрашивает мать, где работает ее сын в субботу вечером. Однако она говорит, что в субботу он не работает. Хаус отправляет Кадди и Формана в район, где живет Альфредо с семьей. Врачи попадают в клуб, где проходят петушиные бои. Именно в этом клубе Альфредо заразился орнитозом от больного петуха. Альфредо начинают лечить от орнитоза, он излечивается, но остается без руки.

Эфир и рейтинги 

Эпизод «Шалтай-Болтай» вышел в эфир на телеканале Fox 19 октября 2005 года. Примерное количество зрителей, смотревших первый показ, оценивается в 13,37 миллиона человек.

Примечания

Ссылки 

Эпизоды 2-го сезона телесериала «Доктор Хаус»
Эпизоды телесериалов США 2005 года